— аниме-сериал, созданный студией Pierrot в 1999 году. Аниме транслировалось по каналу TV Tokyo с 7 мая по 29 сентября 1999 года. На территории США сериал не получил широкой популярности, а из-за плохих продаж выпуск сериала на DVD не состоялся. Параллельно с выпуском сериала выходила ани-манга, иллюстрированная Тэцуа Оно.

Сюжет 
Юсукэ Камосита — скромный японский парень, который только начал вести самостоятельную жизнь. Он случайно обнаружил в лесу обнажённую девушку-ангела по имени Ноэль. Позже вся её огромная семья, состоящая из сказочных персонажей, прибывает жить в маленький домик Юсукэ, заменив его на гигантский пластиковый замок. Сама Ноэль решает выйти замуж за Юсукэ. Она начинает спать в одной кровати с Юсукэ, чем поначалу сильно его раздражает. Ноэль переходит в школу в один класс с Юсукэ. В это время злодей по имени Диспел пытается помешать Ноэль стать ангелом и посылает против неё своих подчинённых. Они либо нападают на дом Юсукэ, либо пытаются разрушить семью изнутри, устраивая интриги. Юсукэ сначала был против каких-либо отношений с Ноэль, так как ему нравилась Нацуми. Позже за Юсукэ и Ноэль начинают следить два ангела — Рафаэль и Михаэль.

Персонажи 
 — главная героиня сериала, начинающий ангел, и носит нимб на голове. Очень весёлая, шумная, прямолинейная, наивная, добрая и полная решимости стать настоящим ангелом. Когда она попала в мир людей и впервые встретила Юсукэ, то приняла его за своего мужа. Она сильно привязывается к Юсукэ. Она учится летать как ангел и поэтому использует крышу дома как взлётно-посадочную полосу. Ноэль пообещала выйти замуж за Юсукэ, как только завершит своё обучение. В конце аниме Ноэль и Юсукэ сильно влюбляются друг в друга. Позже Ноэль узнаёт, что все члены её семьи вовсе не её родственники, а группа волшебных существ, которые решили вместе её воспитывать.

 — главный герой сериала. Обыкновенный японский парень, который только что стал жить самостоятельно. Вначале не отвечал Ноэль взаимностью, так как был влюблён в Нацуми, но позже начинает испытывать к Ноэль симпатию. В его дом переехала огромная семья Ноэль, состоящая из волшебных существ. В новой обстановке он ведёт себя пассивно, старается реже бывать дома и прячет собственные вещи. Не раз пытался выгнать своих домочадцев, но безуспешно. Впоследствии он всё же уживается с ними и поддерживает идею Ноэль стать ангелом.

 — одноклассница Юсукэ, к которой последний испытывает романтические чувства в начале сериала. Занимается плаваньем и прыжками с трамплина в бассейне. Во время этих занятий за ней частенько подглядывают Юске с друзьями, используя нижнее окно в стене бассейна. Она встречается с Каем — лучшим другом своего покойного старшего брата Фуюки. У неё очень серьёзный характер. Сначала она игнорирует Юсукэ, считая его извращенцем, но потом начинает испытывать к нему некоторую симпатию и даже ревнует.

 — приёмный Отец Ноэль, тролль. Его имя неизвестно. Спокойный, наивный, глуповатый и добродушный. Является примерным отцом и идеальным семьянином, периодически устраивает драку с Габриэлем. Всегда поддерживает идеи Ноэль, даже если они безрассудные. Обычно он называет Юсукэ зятем. Именно он впервые подобрал Ноэль, когда та была младенцем, и решил стать её новым отцом.

 — приёмная Мать Ноэль, полная противоположность отца. На вид очень красивая и милая ведьма, порой рассеянная, но у неё буйный характер. Ради семьи бросила карьеру волшебника. Когда-то была самой быстрой ведьмой. Обычно готовит еду для семьи и занимается домашней уборкой. В стрессовом состоянии наносит большой урон дому. Не терпит грубости в свой адрес, от сильной обиды может разрыдаться.

 — приёмная бабушка Ноэль. Выступает категорически против брака Юсукэ и Ноэль. Всегда при удобной возможности пытается испугать Юсукэ новыми проклятиями или устроить для него неприятности. 15 лет назад решила украсть ангельскую душу в форме яйца, но оно упало и раскололось на 3 части. Бабушка и «Папа» одновременно нашли одну часть, которой была Ноэль, и решили воспитывать её как члена семьи. Она предпочитает не принимать участия с семейных разборках, оставаясь наблюдателем со стороны. Даёт мудрые советы и предупреждает об опасностях и последствиях поступков.

 — старший брат Ноэль, вампир. У него упёртый и буйный характер. Любит дразнить Юсукэ. Страдает от аллергии на кошек. Часто дерётся с Папой. Когда Мируру становится служанкой в доме, то сначала он не может находиться рядом с ней, но после употребления её крови его аллергия на кошек проходит. Позже Мируру несколько раз похищала его, чтобы стать парой, но тот поначалу противился. Семья одобряла брак между ними. К концу сериала Габриэль и Мируру становятся парой.

 — старшая сестра Ноэль, девушка-невидимка. Может становится невидимой и проводит в такой форме много времени. Сначала она всегда была невидимкой, но после того, как члены семьи постепенно начали забывать о её существовании, она стала проводить практически всё время в видимом состоянии. Сначала её начинает привлекать Юсукэ, но потом она внезапно влюбляется в Михаэля.

 — младшая сестра Ноэль, эльф. Лука — сумасшедший учёный, она часто изготавливает различные механические устройства, чтобы помочь Ноэль научится летать и стать ангелом.

 — первый антагонист сериала. Его основная задача — помешать Ноэль стать ангелом. У него есть несколько приспешников, к которым он относится недоброжелательно. Первую половину сериала он выглядит весьма грозным противником, со странным фетишем на хранящуюся в его логове девочку Сильки, одетую как кукла и имеющую весьма апатичный характер. Долгое время Сильки выполняет все его прихоти, но в итоге выясняется, что Диспел — лишь игрушка Силки, от которого она избавляется одним щелчком волшебных ножниц, едва тот стал для неё скучен.

 — первоначально она подчинялась Диспелу и вела себя как его покорная слуга. Однако это была лишь её игра, и впоследствии она уничтожила Диспела, а затем сама начала предотвращать превращение Ноэль. К концу сериала выясняется, что Сильке, как и Михаэль и Ноэль, была частью ангельской души, также, что у Сильки есть собственный нимб как у Ноэль, который она спрятала. Она всячески мешает Ноэль стать ангелом, так как находит их отвратительными, «дурацкими» существами. А при обретении Ноэль ангельский сущности, ангелами «автоматически» станут и две оставшиеся половинки ангельской души (Михаэль и Сильки соответственно).

 — приспешница Диспела, девушка-кошка. Именно она выполняла все задания Диспела и подстраивала ловушки для Ноэль. Она очень весёлая, оптимистичная, энергичная и самовлюблённая. Считает Диспела своим родным отцом. Она устраивается горничной в дом Юсукэ и влюбляется в Габриэля. Тот из-за сильной аллергии на кошек сначала ненавидел её. Когда она освобождается от чар Диспела после его смерти, то решает остаться с семьёй Ноэль и становится любовницей Габриэля.

 — оборотень, который может превращаться только в неодушевлённые предметы, частично сохраняя облик и лицо. Очень плаксивая и нервная. В школу ездит на карете. Приспешница Эроса, в которого влюблена. Её миссии часто оканчиваются неудачей. Очень скромная и пугливая, но в критической ситуации способна постоять за себя, как это было, когда она разозлилась на Сильки и не испугалась высказать ей все, что думает.

 — напарник Музы. Демоническое существо, похожее на тёмного эльфа. Несмотря на то, что Муза влюблена в него, он не отвечает взаимностью на её чувства. Он влюблён в Сильки и безуспешно пытается завоевать её сердце.

 — ангел с загадочным характером. Как и Ноэль, не имеет крыльев. Обладает духовной связью с Ноэль и может общаться с ней при помощи телепатии. Именно он предложил стать Ноэль ангелом. Позже выясняется, что Михаэль, как и Ноэль и Силке — часть ангельской души, которая раскололась на 3 части. Он жаждет стать настоящим ангелом, однако из-за смятения в душе ранее его нимб слетел с головы.

Состоит в отношениях с Рафаэлем, который был его учителем в школе ангелов. Несмотря на всю теплоту и нежность со стороны своего бывшего учителя, Михэль долгое время ведет себя с ним немного отстранено.

 Сейю: Сётаро Морикубо
 Ангел, является профессором в ангельской школе. У него всего одно крыло. Учитель Михаэля. Будучи полноправным ангелом, не может «полностью» находится в человеческом мире и не способен там прикасаться к объектам, к тому же видят его только Михаэль и Ноэль. Тем не менее он влияет на события главных персонажей, в частности спасает Ноэль, Юсукэ и Нацуми, дав Ноэль временную способность летать. У него романтические отношения с Михаэлем. Позже выясняется, что Рафаэль является покойным братом Нацуми.

Список серий

Примечания

Ссылки